Il pianeta delle scimmie – media franchise
 Il pianeta delle scimmie – film del 1968 diretto da Franklin J. Schaffner
 Il pianeta delle scimmie –  romanzo del 1963 di Pierre Boulle
 Il pianeta delle scimmie – serie televisiva statunitense del 1968

Pagine correlate 
 Planet of the Apes